Pierdonato Cesi – włoski kardynał, legat w Bolonii w okresie 1580–1584.
 Pierdonato Cesi – włoski kardynał, kamerling Kolegium Kardynalskiego w okresie 1651–1652.